UZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Curuzú Cuatiá (Argentina)